Magnetic Fields är
 Magnetic Fields – den engelska titeln på Jean Michel Jarres album Les Chants Magnétiques
 Magnetic Fields (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 Magnetic Fields (spelutvecklare) – en spelutvecklare som är nedlagd